Etzel steht für:

 Attila, hunnischer Herrscher
 Etzel (Berg), ein Berg südlich des Zürichsees
 Etzel (Friedeburg), Ort der Gemeinde Friedeburg, Ostfriesland
 Abkürzung für Irgun Zwai Leumi, zionistische Untergrundorganisation (1931–1948)
 Etzel I. (Ortenburg) († 1446), Reichsgraf von Ortenburg

Etzel ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Etzel (* 1952), US-amerikanischer Sportschütze und Sportwissenschaftler
 Franz Etzel (1902–1970), deutscher Politiker (CDU)
 Gerhard Etzel (* 1936), deutscher Bundesarbeitsrichter
 Gisela Etzel (1880–1918), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Gottlieb Christian Eberhard von Etzel (1784–1840), deutscher Oberbaurat
 Gustav Etzel (1877–1938), preußischer Offizier und Landrat
 Günther von Etzel (1862–1948), deutscher Offizier, zuletzt General der Kavallerie
 Hermann Etzel (1882–1978), deutscher Politiker (BP, GVP)
 Johann Etzel (1870–1937), deutscher Generalmajor
 Karl Etzel (1812–1865), deutscher Eisenbahningenieur
 Oskar von Etzel (1862–1934), deutscher Generalleutnant
 Otto von Etzel (1860–1934), preußischer Offizier und Militärattaché
 Roy Etzel (1925–2015), deutscher Trompeter, Komponist, Texter und Bandleader
 Stefan Etzel (* 1965), deutscher Betriebs- und Organisationspsychologe
 Theodor Etzel (1873–1930), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Etzel (1871–1922), württembergischer Oberamtmann

Siehe auch:
 Ezel

Abkürzung